

Persone
Antonio Carneo, pittore
Giacomo Carneo, pittore

Mitologia
 Carneo o meglio Carneio, divinità antica dei Dori